Кадыш — топоним, а также еврейское мужское имя и фамилия.

Белоруссия 
 Кадыш — деревня в Гродненском районе Гродненской области.

Крым 
 Кадыш — прежнее название села Воронки в Раздольненском районе Крыма.

Россия 
 Кадыш — деревня в Белорецком районе Башкортостана.
 Кадыш — река в России, протекает в Республике Башкортостан, приток Белой.

Фамилия 
 Кадыш, Александр Михайлович (1894—1938) — организатор советского кинопроизводства.